Puchar Interkontynentalny w skeletonie 2018/2019 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Igls 15 listopada 2018 roku, a zakończył 25 stycznia 2019 roku w Lake Placid.

Kalendarz Pucharu Interkontynentalnego

Klasyfikacje

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 

2018 w skeletonie
2019 w skeletonie
Zawody skeletonowe